Tufaroli – abitanti di Tufara
Tufaroli – abitanti di Tufo (Arquata del Tronto)